Indian Wells (Arizona), een nederzetting van de Navajo-indianen
 Indian Wells (Californië), een stad in het Amerikaanse Riverside County
 ATP-toernooi van Indian Wells, een tennistoernooi voor heren gehouden in die stad
 WTA-toernooi van Indian Wells, idem voor dames